Unterbachern ist der Ortsname von

 Unterbachern (Bergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Unterbachern (Inchenhofen), Ortsteil des Marktes Inchenhofen, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern